Francisco Femenía Far (Sanet y Negrals, 2 februari 1991) - alias Kiko - is een Spaanse voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij tekende in juli 2017 een contract tot medio 2021 bij Watford, dat hem overnam van Deportivo Alavés.

Clubvoetbal
Kiko speelde voor de jeugdteams van Beniarbeig en FB Dénia voordat hij in 2004 bij Hércules CF kwam. Kiko maakte in juni 2008 zijn debuut voor in eerste elftal van Hércules CF. In het seizoen 2008/09 speelde hij nog voor het tweede elftal, waarna Kiko definitief werd opgenomen in de hoofdselectie. In 2010 hielp Kiko zijn team mee naar de tweede plaats in de Segunda División A, waardoor de club dat jaar terugkeerde naar de Primera División. Hij was in het seizoen 2010/11 een vaste waarde bij Hércules CF in de Primera División. Na de degradatie van de club in 2011 volgde een transfer naar FC Barcelona, waar Kiko bij Barça B ging spelen. In de zomer van 2013 verliet hij FC Barcelona B om te gaan spelen bij Real Madrid Castilla.

Femenía Far, Francisco